Epicynia multicarinata är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Epicynia multicarinata ingår i släktet Epicynia och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
multicarinata